Алекса́ндр Богда́нов:
 Богданов, Александр Александрович (настоящая фамилия — Малиновский; 1873—1928) — русский социал-демократ, философ, экономист, врач.
 Богданов, Александр Алексеевич (1874—1939) — русский советский писатель.
 
 Богданов, Александр Дмитриевич (1931—2009) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Магаданского обкома КПСС.
 Богданов, Александр Ильич (1860—?) — петербургский архитектор.
 
 Богданов, Александр Петрович (1951—1984) — Герой Советского Союза.